Loredana:
 Loredana Bertè
 Loredana Groza
 Loredana Iordachioiu
 Loredana Zefi